Das Benson & Hedges Masters 1978 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1977/78, das vom 6. bis 10. Februar 1978 im New London Theatre in London ausgetragen wurde.
Es war die vierte Austragung des Masters.

Alex Higgins gewann das Finale mit 7:5 gegen Cliff Thorburn. Dieser hatte Titelverteidiger Doug Mountjoy im Viertelfinale mit 4:2 besiegt.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Einzelnachweise 

1978
Snookerveranstaltung 1978
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Camden